Herrarnas 50 km vid världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021 arrangerades den 7 mars 2021 i Oberstdorf i Tyskland. Det var den tolfte och sista tävlingen i längdåkning som avgjordes under mästerskapet, den sjätte för herrar. Tävlingen var i klassisk stil med masstart. 57 utövare från 22 länder deltog.

Världsmästare blev Emil Iversen från Norge som därmed tog sitt andra guld under mästerskapen efter att tidigare ha blivit världsmästare i stafett, och sin första individuella VM-medalj i karriären. Aleksandr Bolsjunov från det ryska laget RSF tog silver, vilket innebar hans fjärde medalj under mästerskapet. Simen Hegstad Krüger från Norge blev bronsmedaljör, vilket var hans tredje medalj under mästerskapet då han även blivit silvermedaljör i skiathlon och 15 km.

Johannes Høsflot Klæbo från Norge var först i mål och utropades till segrare, men diskades kort därefter och förlorade därmed guldet. Bakgrunden till diskningen var att Klæbo och Bolsjunov krokade i varandra på upploppet strax före målgång vilket resulterade i att Bolsjunov bröt en av sina stavar. Bolsjunov fick då se sig passeras av både Klæbo och Iversen utan en chans att själv spurta om segern. Efter en protest från det ryska skidförbundet fattade juryn ett omstritt beslut att Klæbo orsakat en regelvidrig obstruktion, varpå han diskades.

Regerande världsmästare från 2019, då tävlingen gick i fristil, var Hans Christer Holund från Norge, medan Bolsjunov var regerande silvermedaljör och Sjur Røthe från Norge var regerande bronsmedaljör. Holund slutade på fjärde plats medan Røthe inte ställde upp i loppet.

Resultat 
Tävlingen startade kl. 13:00 lokal tid (UTC+1).

Referenser 

Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021